Vlaški Do je lahko:
 Vlaški Do, Smederevska Palanka (Srbija)
 Vlaški Do, Žabari (Srbija)